Millières puede referirse a: 

 Millières, comuna francesa situada en Mancha.
 Millières, comuna francesa situada en Alto Marne.